Rad (ekonomija), mjera obavljenog posla
 Rad (fizika), fizikalna veličina kojom se iskazuje djelovanje sile na putu
 Rad (termodinamika), količina energije prebačena iz jednog sustava u drugi